Six navires de lUS Navy'' ont été nommés USS Boxer''' :
 L' est un brick mis en service en 1815 ;
 L' est une goélette mise en service en 1832 ;
 L' est un forceur de blocus mis en service en 1864 ;
 L' est un navire entré en service le  ;
 L' est un porte-avions lancé le  ;
 L' est un navire d'assaut amphibie commandé le  et actuellement en service actif.

Boxer